Арон Моисеевич Каневский (24 декабря 1920, Харьков — 15 ноября 1999, Нью-Йорк) — советский драматург, сценарист и кинорежиссёр, журналист, редактор. Член КПСС с 1943 года.

Биография 
Родился в Харькове. Окончил Всесоюзный заочный политехнический институт (1949). По образованию инженер-автомобилист. Во время войны был корреспондентом фронтовых газет (часть статей публикуя под псевдонимом Арон Караваев), в частности работал в редакции газеты 18-й армии «Знамя Родины», где его непосредственным руководителем был Леонид Брежнев, в то время служивший начальником политического отдела армии. Во время войны дошел до Чехословакии, где был тяжело контужен (после этого 5 лет вынужден был лечиться в госпиталях); 9 мая 1945 года редакция фронтовой газеты в городе Угерски-Брод выпустила на первой полосе его статью "Мама, я живой". После войны вернулся в Харьков, где работал в газетах и журналах корреспондентом и старшим редактором. С 1966 по 1973 гг. работал на Харьковской студии телевидения: сначала как редактор, затем как сценарист, потом как режиссер. В 1973 году переехал в Ленинград, где много лет работал на Ленинградской студии документальных фильмов.

Был членом Союза кинематографистов Украины. Награждён орденом Красной Звезды, медалями.

Эмигрировал в мае 1991 г. в США. Жил в Нью-Йорке в районе Вашингтон-Хайтс. Работал на русско-американском телеканале WMNB, где вел авторскую передачу «У самовара я и...», гостями которой в разное время были Иосиф Бродский, Василий Аксенов, Виктор Ерофеев, Никита Михалков и др.. Умер 15 ноября 1999 года в Нью-Йорке.

Сын Арона Каневского Владимир (1951) много лет живет и работает в Нью-Джерси (США), где как художник занимается созданием цветочных композиций из фарфора. Созданные им композиции выставляются в музеях по всему миру, а также хранятся в коллекциях королевских домов Европы: принцессы Монако и немецкой принцессы Глории фон Турн унд Таксис в Регенсбургском замке.

Фильмография

Сценарист 

 1961 — «Маяк» указывает путь 
 1962 — Могучая сила 
 1964 — Для жизни 
 1966 — Живёт человек на окраине (Диплом Союза кинематографистов СССР на I Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Киеве)
 1967 — Революция продолжается (в соавт., Диплом Союза журналистов СССР на II Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Москве)
 1967 — Шинов и другие (в соавт., Приз жюри и Союза кинематографистов СССР на II Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Москве)
1968 — Живет человек на окраине
1987 —  Скоро лето (реж. Павел Коган)

Режиссёр 
 1968 — Шевченково — край студенческий
 1968 — День второе рождение
 1970 — Мы — Харьков
 1970 — Страница биографии
 1970 — 2x2 = X (Приз жюри и Диплом на IV Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Минске)
 1971 — История одной идеи (Документальный фильм о том, как в Харькове в начале века проф. Н.Д. Пильчиков работал над передачей радиосигналов на расстоянии для дистанционных взрывов).
1978 — Миллион за улыбку
1979 — После свадьбы
 1983 — Как написать книгу? (30 мин. О многодетной семье Ю.И. и О.Н. Тепляковых из Ленинграда)
 1984 — Во имя жизни и любви
1987 — Что могут короли? (документальный фильм о феномене популярного у молодежи "телефонного эфира" в Ленинграде в 1980-е годы)
1988 — Владимир Высоцкий в Америке 
1990 — Пространство любви (Один из первых советских документальных фильмов о сексе)
1991 — Бремя желаний

Литература 
 Свиридова А. Арон Каневский: "Я был с Брежневым на "ты" // Зеркало недели. 1995. 17 июня. - С.31.
Копылова Р. Очерки телевизионного кино. — Л.: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н.К. Черкасова, 1990. — 194 с. — С. 176—193.
Миславский В.Н. Кинематографическая история Харькова. 1896-2010. Имена. Фильмы. События. Харьков, 2011. — С. 67.

Примечания

Ссылки 
http://animator.ru/db/?p=show_person&pid=1490
 http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/189/

Драматурги СССР
Драматурги Украины
Драматурги России
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Русские эмигранты третьей волны в США
Члены КПСС